Алгодонес има више значења:

 Алгодонес (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алгодонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алгодонес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алгодонес (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику